Dream Team: El sobrenom amb què es conegué una època en la història del FC Barcelona.
 Dream Team: El sobrenom amb què es conegué la selecció dels Estats Units de bàsquet que guanya l'or a Barcelona 92.
 Dream Team: El sobrenom amb què es conegué una època en la història del AC Milan.
 Dream Team: Sobrenom amb què es conegué l'equip d'hanbbol del Futbol Club Barcelona des del 1995 al 2000.
 The Dream Team. Una comèdia romàntica de 1989 interpretada per Michael Keaton.